I Campionati del mondo di duathlon del 1992 si sono tenuti a Francoforte, Germania, in data 7 giugno 1992.

Tra gli uomini ha vinto per il secondo anno consecutivo il neozelandese Matt Brick, mentre la gara femminile è andata alla australiana Jenny Alcorn.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Note

Voci correlate 
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di triathlon del 1992
Campionati del mondo Ironman 70.3
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 1992

Collegamenti esterni 
 

Campionati mondiali di duathlon
Competizioni sportive a Francoforte sul Meno
Triathlon nel 1992